Niemcy:
 Wittgenstein – były powiat

Osoby:
 Ludwig Wittgenstein – filozof
 Piotr Wittgenstein – rosyjski generał

Inne:
 Wittgenstein – film biograficzny
 Wittgenstein – hrabstwo
 Wittgenstein – pałac

Zobacz też:
 Sayn-Wittgenstein
 Siegen-Wittgenstein
 Wittgensteinowie